Gehrenberg steht für:
 Gehrenberg, höchster Berg des Linzgaus im Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Gehrenberg (Deggenhausertal), Wohnplatz der Gemeinde Deggenhausertal im Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Gehrenberg (Feuchtwangen), Ortsteil der Stadt Feuchtwangen im Landkreis Ansbach, Bayern
 Gehrenberg (Markdorf), Weiler der Stadt Markdorf im Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Gehrenberg (Schonwald), ausgewiesenes Schutzgebiet im Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Straße in Bielefeld
 Straße in Herford, siehe Altstadt (Herford) #Gehrenberg